Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn 2002 – piętnaste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się wraz z turniejem żeńskim w dniach 19–28 kwietnia 2002 roku w marokańskich miastach Rabat i Casablanca. Tytułu zdobytego w 2000 roku broniła  reprezentacja Egiptu.

W zawodach wzięło udział dwanaście reprezentacji podzielonych w pierwszej fazie na cztery trzyzespołowe grupy, po czym czołowe dwójki z każdej z grup awansowały do ćwierćfinałów. Szósty tytuł w historii zdobyli Tunezyjczycy, wraz z pozostałymi półfinalistami kwalifikując się na MŚ 2003.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2002 w piłce ręcznej
2002 w Maroku
Sport w Maroku